Tadeusz Wolski (1890–1959) – botanik, członek korespondent PAN
 Tadeusz Wolski (1924–2005) – profesor nauk rolniczych, członek rzeczywisty PAN
 Tadeusz Wolski (1932–2019) – profesor nauk farmaceutycznych

Przypisy